Церовица може бити:

 Церовица (Кучево), насеље у општини Кучево, Република Србија;
 Церовица (Сокобања), насеље у општини Сокобања, Република Србија;
 Церовица (Станари), насеље у општини Станари, Република Српска, БиХ
 Церовица (Нови Град), насеље у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Церовица (Неум), насеље у општини Неум, Федерација БиХ, БиХ
 Церовица (Ћустендил), насеље у Ћустендилској области, Бугарска
 Церовица (Самобор), насеље у општини Самобор, Хрватска
 Церовица (Колашин), насеље у општини Колашин, Црна Гора

Види још 
 Цер (вишезначна одредница)
 Церова (вишезначна одредница)
 Церовац (вишезначна одредница)
 Церово (вишезначна одредница)